Улица гетмана Ивана Выговского () — улица в Подольском районе города Киева, местность Нивки. Пролегает от площади Валерия Марченко до проспекта Правды.

Примыкают улицы Стеценко, Сырецко-Садовая и Северо-Сырецкая.

Протяжённость 2,9 км.

История 
Возникла в середине XX века. До середины 1970-х годов заканчивалась тупиком возле Сырецкой улицы. До 1976 года отрезок между Интернациональной площадью и издательством «Киевская правда» входил в состав улицы Щербакова. В 1976 году была переименована на улица маршала Гречко — в честь советского военачальника и государственного деятеля, Маршала Советского Союза А. А. Гречко.

19 декабря 2019 года улица получила современное название — в честь украинского гетмана Ивана Выговского.

Транспорт 
 Станция метро «» (2,0 км),
 Станция метро «» (2,5 км)
 Автобус 32
 Маршрутки 182, 228, 437, 439, 449, 451, 455, 465, 518, 537, 575, 581 (остановки «площадь Валерия Марченко», «Сырецкий проезд», «Сырецкая улица», «Издательство „Киевская правда“»).
 Троллейбусы 5, 26, 35

Почтовый индекс 
04136

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Примечания

Литература 
 Вулиці Києва. Довідник / За редакцією Кудрицького А. В. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.

Ссылки 
 Улица Маршала Гречко на сервисе Яндекс.Панорамы.

Гетмана Ивана Выговского